

Топоніми

Свір — селище міського типу у Мядельському районі Мінської області.
 Свір — озеро у Мядельському районі Мінської області.

Свір — річка в Ленінградській області.
 Свір — залізнична станція у Ленінградській області.
 Свір — селище при залізничній станції у Подпорозькому районі Ленінградської області.
 Свір — село в Тіхвінському районі Ленінградської області.

Інше 
 «Свір» — морський буксирний пароплав-рятувальник російського Добровільного флоту, що брав участь у Цусімській битві.
 «Свір» — протитанковий ракетний комплекс (ПТРК).
 Свірстрой — селище міського типу в Лодєйнопольському районі Ленінградської області (Росія).

Див. також 
 Свірж